Wiehlův dům má více významů:

 Wiehlův dům (Praha) – novorenesanční dům na Václavském náměstí v Praze
 Wiehlův dům (Slaný) – novorenesanční dům ve Slaném